Clara oder Klara bezeichnet:

 Klara, Schreibweise des weiblichen Vornamens; zu Namensträgerinnen siehe dort
 Klara (Hörfunksender) (Abk. für Klassieke Radio), einen belgischen Hörfunksender in flämischer Sprache für Klassische Musik
 Klara, Originaltitel von Ein Pferd für Klara, schwedischer Kinderfilm von Alexander Moberg
 (642) Clara, ein Asteroid
 ein spanisches Biermischgetränk, siehe Biermischgetränk
 Clara (Nashorn), ein Panzernashorn, das im 18. Jahrhundert Europa beeindruckte
 Clara (Fernsehserie), Weihnachtsserie des ZDF
 Clara (1999), Kurzfilm von Helga Oswald
 Clara, Originaltitel von A Billion Stars – Im Universum ist man nicht allein, kanadischer Science-Fiction-Film (2018)
 Clara (Sängerin), Clara Toft Simonsen (* 2000), dänische Sängerin und Songschreiberin
 Grube Clara, Bergwerk im Schwarzwald
 Mount Clara, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clara (Florida)
 Clara (Iowa)
 Clara (Maryland)
 Clara (Mississippi)
 Clara (Missouri)
 Clara (Pennsylvania)
 Clara City (Minnesota)
 Clara Peak (New Mexico)

— in Frankreich:
 Gemeinde Clara-Villerach im Département Pyrénées-Orientales

— in Irland:
 Clara (Irland), im County Offaly

— in Schweden:
 Klara Församling, ehemalige Kirchengemeinde und Quartier in Stockholm

— in der Schweiz:
 Basel-Clara, ein Stadtteil von Basel

— in Uruguay:
 Clara (Uruguay), im Departamento Tacuarembó

Clara oder Klara ist der Familienname folgender Personen:

 August Philipp Klara (1790–1850), estnischer Maler
 Florian Clara (* 1988), italienischer Naturbahnrodler
 Franz Clara (1781–1873), österreichischer Geologe
 Hannes Clara (* 1990), italienischer Naturbahnrodler
 Jaime Clara (* 1965), uruguayischer Journalist und Karikaturist
 Josep Clarà i Ayats (1878–1958), katalanischer Bildhauer
 Marisa Clara (* 1989), italienische Naturbahnrodlerin
 Max Clara (1899–1966), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Roland Clara (* 1982), italienischer Skilangläufer

CLARA steht als Abkürzung für:

 Clustering Large Applications, eine Weiterentwicklung des Partitioning Around Medoids (PAM) Algorithmus

Siehe auch:

 Santa Clara

CLARA